Maximum:

 Радио Maximum — российская рок- и поп-рок-радиостанция.
 Maximum — дебютный студийный альбом турецкого поп-певца Мурата Боз.

См. также 
 Максимум